Улица Го́рького (улица Макси́ма Го́рького) — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь Максима Горького.

Россия 
В Российской Федерации на октябрь 2017 года насчитывалось 2277 улиц, названных в честь Максима Горького.
 Улица Максима Горького — улица в Астрахани.
 Улица Максима Горького — улица в Барнауле.
 Улица Горького — прежнее (в 1971—1991 гг.) название улицы Розважа в Великом Новгороде.
 Улица Максима Горького — улица во Владикавказе.
 Улица Горького — улица в Дудинке.
 В Екатеринбурге:
 Улица Максима Горького;
 Улица Максима Горького — прежнее (в 1921—1937 гг.) название улицы Анри Барбюса;
 2-я улица Максима Горького — прежнее название улицы Академика Павлова.
 В Ижевске:
 Улица Максима Горького;
 Улица Максима Горького — прежнее (в 1928—1937 гг.) название улицы Можарова.
 Улица Горького — улица в Ишимбае.
 Улица Горького — улица в Казани.
 Улица Горького — улица в Калининграде.
 Улица Горького — улица в станице Каневской.
 Улица Горького — улица в Королёве.
 Улица Горького — улица в Костроме.
 Улица Горького — улица в Красноярске.
 Улица Максима Горького — улица в Кургане.
 Улица Горького — улица в Курске.
 В Липецке:
 Улица Горького;
 Улица Горького — прежнее (до 1960 г.) название улицы Бардина;
 Улица Горького — прежнее (до 1936 г.) название улицы Димитрова;
 Улица Горького — прежнее (до 1936 г.) название улицы Кирова;
 Улица Горького — прежнее (до 1977 г.) название Пензенской улицы.
 Улица Максима Горького — улица в Махачкале.
 Улица Горького — прежнее название Тверской улицы в Москве.
 Улица Горького — улица в Нальчике.
 Улица Максима Горького — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Максима Горького — улица в Новосибирске.
 Улица Максима Горького — улица в Орле.
 Улица Максима Горького — улица в Петрозаводске.
 Улица Максима Горького — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Горького — улица в Рязани.
 Улица Максима Горького — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Горького — улица в Павловске;
 Улица Максима Горького — улица в Сестрорецке.
 Улица Максима Горького — улица в Саратове.
 Улица Горького — улица в Салавате.
 Улица Горького — улица в Сочи.
 Улица Горького — улица в Твери.
 Улица Максима Горького — улица в Томске.
 Улица Горького — улица в Узловой.
 Улица Горького — улица в Челябинске.
 Улица Максима Горького — прежнее (до 1957 г.) название 2-й Тарной улицы в Ярославле.

Крым 
 Улица Горького — улица в Симферополе.
 Улица Горького — улица в Феодосии.
 Улица Горького — улица в Ялте.

Украина 
 Улица Горького — улица в Арцизе.
 Улица Горького — улица в Кременчуге.
 Улица Горького — улица в Полтаве.
 Улица Горького — улица в Ромнах.
 Улица Горького — улица в Северодонецке
 Улица Горького — улица в Смеле
 Улица Горького — улица в Сумах
 Улица Горького — улица в Умани
 Улица Горького — улица в Черновцах
 Улица Горького — улица в Жмеринке.
 Улица Горького — улица в Каменском.
 Улица Горького — улица в Коростене.

Прежние название 
 В Киеве:
 Улица Горького — прежнее название улицы Антоновича в Голосеевском районе.
 Улица Горького — прежнее название улицы Кирилла Осьмака в Дарницком районе.
 Улица Горького — прежнее название улицы Тодося Осьмачки в Деснянском районе.
 Улица Горького — прежнее название улицы Анатолия Лупиноса в Соломенском районе.

 Улица Горького — прежнее название улицы Петра Дорошенко в Мелитополе.
 Улица Горького — прежнее название улицы Святого Иннокентия в Раздельной.
 Улица Горького — прежнее название улицы Олеся Гончара в Барановке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Николая Василенко в Баштанке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Остапа Вишни в Березном.
 Улица Горького — прежнее название Мариинской улицы в Бердичеве.
 Улица Горького — прежнее название Старообрядческой улицы в Бершаде.
 Улица Горького — прежнее название Звездной улицы в Былбасовке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Владимира Момота в Борисполе.
 Улица Горького — прежнее название улицы Лесной песни в Боярке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Сергея Параджанова в Братском.
 Улица Горького — прежнее название улицы Александра Билана в Броварах.
 Улица Горького — прежнее название улицы Опанасюка в Брусилове.
 Улица Горького — прежнее название улицы Тараса Шевченко в Великой Новоселке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Павла Скоропадского в Веселинове.
 Улица Горького — прежнее название Студенческой улицы в Виноградове.
 Улица Горького — прежнее название улицы Свободы в Вишневом.
 Улица Горького — прежнее название Гайдамацкой улицы в Ольшанке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Дмитрия Шкарбуна в пгт. Вороновица.
 Улица Горького — прежнее название улицы Ивана Врадия во Врадиевке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Анны Ярославны в Глухове.
 Улица Горького — прежнее название Звездной улицы в Гнивани.
 Улица Горького — прежнее название улицы Петра Дорошенко в Городище.
 Улица Горького — прежнее название улицы Иоанна Павла 2 в Городке.
 Улица Горького — прежнее название Владимирской улицы в Гребенках.
 Улица Горького — прежнее название улицы Мира в Грицеве.
 Улица Горького — прежнее название улицы княгини Ольги в Днепре.
 Улица Горького — прежнее название улицы Александра Кузьмы в Долинской.
 Улица Горького — прежнее название Полесской улицы в Дружбе.
 Улица Горького — прежнее название улицы Соборной в городе Дунаевцы.
 Улица Горького — прежнее название улицы Василия Стуса в Еланце.
 Улица Горького — прежнее название улицы Василия Стуса в Жашкове.
 Улица Горького — прежнее название Хлебной улицы в Житомире. Улица Горького — прежнее название Абрикосовой улицы в Зализном.
 Улица Горького — прежнее название Почтовой улицы в Запорожье.
 Улица Горького — прежнее название улицы Героев Евромайдана в Звенигородке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Василия Стуса в Знаменке.
 Улица Горького — прежнее название Михайловской улицы в Иванкове.
 Улица Горького — прежнее название улицы Александра Багнюка в Ильинцах.
 Улица Горького — прежнее название улицы Гончара в Ирпене.
 Улица Горького — прежнее название улицы Юрия Тимошенко в Казанке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Александра Березы в Каланчаке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Ивана Франко в Калиновке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Ярослава Мудрого в Каменке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Сагайдачного в Кодыме.
 Улица Горького — прежнее название улицы Независимости в Королёве.
 Улица Горького — прежнее название Украинской улицы в Корюковке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Чубинского в Костополе.
 Улица Горького — прежнее название улицы Согласия в Константиновке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Конрада Гампера в Краматорске.
 Улица Горького — прежнее название Покровской улицы в Красногоровке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Покровской в городе Красноград.
 Улица Горького — прежнее название улицы Василия Стуса в Крыжополе.
 Улица Горького — прежнее название улицы Марии Любовой в Курахово.
 Улица Горького — прежнее название улицы Звонкой в пгт. Лиманское.
 Улица Горького — прежнее название Замковой улицы в Лысянке.
 Улица Горького — прежнее название Казачьей улицы в Лосиновке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Пятницкая Горка в Луцке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Бровченко в Малой Виске.
 Улица Горького — прежнее название Олимпийской улицы в Маньковке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Леси Украинки в Марьинке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Дмитрия Яворницкого в Николаеве.
 Улица Горького — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Николаевке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Героев Небесной Сотни в Мироновке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Нестора Летописца в Млинове.
 Улица Горького — прежнее название улицы Августина Штефана в Мукачеве.
 Улица Горького — прежнее название Полярной улицы в Никополе.
 Улица Горького — прежнее название улицы Марии Примаченко в Новограде-Волынском.
 Улица Горького — прежнее название Ладейной улицы в Новгороде-Северском.
 Улица Горького — прежнее название улицы Уласа Самчука в Нововолынске.
 Улица Горького — прежнее название улицы Волонтерской в городе Новомосковск.
 Улица Горького — прежнее название Терновой улицы в Обуховке.
 Улица Горького — прежнее название Спиридоновской улицы в Одессе.
 Улица Горького — прежнее название улицы Юрия Осмоловского в Александрии.
 Улица Горького — прежнее название улицы Нестора Махно в Орехове.
 Улица Горького — прежнее название улицы Василия Симона в Ахтырке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Бориса Формаковского в Очакове.
 Улица Горького — прежнее название улицы Рассветной в Перечине.
 Улица Горького — прежнее название улицы Магдебургского Права в Переяславе.
 Улица Горького — прежнее название Виноградной улицы в Песчанке.
 Улица Горького — прежнее название Европейской улицы в Покровске.
 Улица Горького — прежнее название улицы Единства в Пологах.
 Улица Горького — прежнее название Десятинной улицы в Полонном.
 Улица Горького — прежнее название улицы Петра Кузьменко в пгт. Понорница.
 Улица Горького — прежнее название улицы Героев АТО в Рахове.
 Улица Горького — прежнее название улицы Пилипа Орлика в Ржищеве.
 Улица Горького — прежнее название улицы Алексия в Сваляве.
 Улица Горького — прежнее название Центральной улицы в Свессе.
 Улица Горького — прежнее название улицы Владимира Сосюры в Светловодске.
 Улица Горького — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Святогорске.
 Улица Горького — прежнее название улицы Ивана Франко в Северске.
 Улица Горького — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Славянске.
 Улица Горького — прежнее название улицы Дмитрия Дорошенко в Снигиревке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Ярослава Мудрого в Сокирянах.
 Улица Горького — прежнее название Меджибисской улицы в Староконстантинове.
 Улица Горького — прежнее название улицы Павла Чубинского в Тараще.
 Улица Горького — прежнее название Подольской улицы в Теплике.
 Улица Горького — прежнее название Благовещенской улицы в Тростянце.
 Улица Горького — прежнее название улицы Павла Тычины в Тульчине.
 Улица Горького — прежнее название Львовской улицы в Тячеве.
 Улица Горького — прежнее название улицы Панаса Мирного в Узине.
 Улица Горького — прежнее название Игнатовской улицы в Украинке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Андрея Саенко в Фастове.
 Улица Горького — прежнее название Театральной улицы в Херсоне.
 Улица Горького — прежнее название улицы Нины Янчук в Хмельницком.
 Улица Горького — прежнее название улицы Сергея Муравского в Хмельнике.
 Улица Горького — прежнее название улицы Мира в Хороле.
 Улица Горького — прежнее название Ореховой улицы в Хорошево.
 Улица Горького — прежнее название улицы Леонида Каденюка в Хотине.
 Улица Горького — прежнее название улицы Героев Крут в Христиновке.
 Улица Горького — прежнее название Западной улицы в Чаплинке.
 Улица Горького — прежнее название улицы Юрия Ильенко в Черкассах
 Улица Горького-разделена на Гончую и Музейную улицы в Чернигове.
 Улица Горького — прежнее название Замковой улицы в Черняхове.
 Улица Горького — прежнее название Фундуклеевской улицы в Чигирине.
 Улица Горького — прежнее название улицы Ольжича в Чорткове.
 Улица Горького — прежнее название улицы Михаила Старицкого в Шполе.
 Улица Горького — прежнее название улицы Сергея Каминского в Ямполе, Винницкая область.
 Улица Горького — прежнее название Егоровской улицы в Ямполе, Сумская область.

 Казахстан 
 Улица Горького — прежнее название проспекта Назарбаева в Кокшетау.
 Улица Горького — прежнее название проспекта Жибек Жолы в Алма-Ате.

 Белоруссия 
 Улица Максима Горького — улица в Бобруйске.
 Улица Горького — улица в Бресте.
 Улица Максима Горького — улица в Витебске.
 Улица Максима Горького — улица в Гродно.
 Улица Максима Горького — прежнее название улицы Максима Богдановича в Минске.
 Улица Горького'' — прежнее название Стрелецкой улицы в Полоцке.

Примечания